Ceci est une liste des capitales du monde rangées par ordre décroissant d'altitude. L'altitude d'une ville a des conséquences sur sa morphologie et sur son organisation sociale. Dans de nombreux cas, les faibles températures hivernales ont eu des conséquences sur les formes de l'habitat urbain.

La première place est occupée par un cas particulier. En effet, la Bolivie est un pays disposant de plusieurs capitales, Sucre (capitale officielle selon la constitution) et La Paz (siège du gouvernement et capitale politique et administrative). Si l'on considère que La Paz est la capitale nationale, alors la Bolivie occupe le premier rang. Mais si l'on retient Sucre, c'est la capitale de l'Équateur, Quito, qui occupe la première place de ce classement.
 

Altitude